Ronald Álex Gamarra Herrera (ur. 10 grudnia 1958) – peruwiański polityk i adwokat. Sekretarz Wykonawczy Krajowy Koordynator Praw Człowieka w Peru w latach 2008-2010. Gamarra Herrera był przedstawiciel rodzin ofiar w procesie przeciwko byłego prezydenta Alberto Fujimori.

Linki zewnętrzne 
 Alberto Fujimori, który w latach 90. rządził Peru z brutalnością satrapy, spędzi 25 lat w więzieniu

Urodzeni w 1958
Peruwiańscy politycy